Knippert ist der Familienname folgender Personen:
 August Knippert (1913–1978), deutscher Politiker
 Luisa Knippert (* 1998), deutsche Handballspielerin